Итальянская кухня () — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти. Она очень разнообразная и региональная, в каждом регионе есть свои традиционные блюда.

В основе итальянской кухни лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов, и прочих народов, когда-либо населявших Италию или оказывавших влияние на формирование её культуры.

Характерные продукты 

Итальянская кухня характеризуется, в частности, обилием свежих продуктов средиземноморского региона, что заметно отличает оригинальную итальянскую кухню от попыток её имитации во всём мире.

Среди типичных продуктов:
 овощи (помидоры, баклажаны, кабачки цуккини, салат-латук, перец, артишоки)
 пшеничная мука (изделия из теста, макаронные изделия)
 сыр (пармезан, горгонзола, моцарелла, пекорино, маскарпоне, рикотта)
 оливки и оливковое масло
 приправы (базилик, каперсы, чеснок, розмарин, пеперони, перец, орегано)
 рыба и морепродукты
 рис
 говядина
 птица
 бобовые (фасоль, чечевица)
 фрукты (лимоны, апельсины, персики) и ягоды
 белые грибы
 миндаль
 вино, итальянские ликёры, граппа

Популярные блюда и напитки 

 спагетти, каннеллони, и прочие многочисленные макаронные изделия (с обширной и подробной классификацией). Они непременно подаются с одним из многих традиционных соусов, обилие которых создаёт разнообразие блюд, объединённых в итальянском (а также в английском и многих других языках) одним словом «паста» (). Среди самых известных и простых блюд: Spaghetti Napoli (спагетти по-неаполитански) — с томатным соусом, Spaghetti Bolognese (спагетти Болоньезе) — с томатным соусом и мясным фаршем, Pasta alla carbonara (паста Карбонара) — спагетти с мелкими кусочками гуанчале, смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан и пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца, а также Spaghetti Aglio e Olio (спагетти с чесноком и маслом) — с горячим оливковым маслом и совсем слегка обжаренным в нём чесноком.
 пицца — известный во всём мире открытый пирог, запечённый с томатным соусом, сыром и разнообразными опциональными ингредиентами. Среди классических разновидностей итальянской пиццы следует выделить такие, как Маргарита (с продуктами цветов итальянского флага: моцарелла — белый, томатный соус — красный, базилик — зелёный), Капричоза, Дьябола, Кватро формаджи («Четыре сыра») и Кватро стаджони («Четыре сезона»)
 ризотто — блюдо из риса (используются сорта с высоким содержанием крахмала) на бульоне/воде. Среди классических ризотто — risotto alla milanese («ризотто по-милански») с луком и шафраном
 лазанья — слоёная запеканка из теста
 ньокки — варёные клёцки из манной крупы или картофельной муки
 равиоли и тортеллини — блюда, схожие с пельменями
 чиабатта — белый хлеб
 полента — блюдо из кукурузной муки или крупы
 овощной суп минестроне
 триппа — блюдо из обжаренной требухи
 панчетта — сыровяленая свиная грудинка
 фриттата — омлет-запеканка с начинкой из овощей и прочих продуктов
 брускетта — традиционная итальянская закуска, тост.

 Аппетайзеры и закуски
 антипасто — закуски, в первую очередь — маринованные в масле овощи, капрезе
 карпаччо — тонкие кусочки сырой говядины, приправленные оливковым маслом с уксусом и/или лимонным соком
 песто (паста из базилика, оливкового масла и кедровых орехов)
 гриссини — хлебные палочки
 капоната — вид овощного рагу из баклажанов

 Десерты
 десерты тирамису и сабайон (забайоне)
 Панна-котта (Panna cotta) — один из самых популярных итальянских десертов, родом из Пьемонта; сливочный крем, который служит его основой («вареные сливки» в переводе с итальянского), отлично сочетается со многими ягодами, фруктами, орехами, поэтому существует множество видов этого лакомства.
 бискотто — дважды выпеченное сухое печенье
 Дзукотто — бисквит с сыром рикотта или кремом внутри
 Сфольятелла — итальянское тесто с начинкой в форме раковины
 итальянское мороженое и джелато 

 Напитки
 итальянские вина и крепкие спиртные напитки (амаретто, граппа, кампари, лимончелло, самбука)
 кофе (эспрессо, американо, латте, капучино)

Региональная кухня

Рим 

Кухня Рима основывается на сезонных ингредиентах, поступающих главным образом из Римской Кампании, и достаточно простых способах приготовления. Поэтому важнейшими ингредиентами служат овощи (в основном горох, артишоки и бобы), мясо (баранина и козлятина) и сыры (Пекорино романо и рикотта). Типичной приправой в римской кухне служит струтто — свиное сало, приготовляемое и консервируемое каждую зиму. Широко используется жир от прошутто, в то время как оливковое масло — только для сырых овощей и иногда при жарке.

Молизе и Абруццо 

Молизе и Абруццо объединяет общая история, благодаря чему кухня этих регионов очень схожа. Регионы расположены на юго-востоке от Рима и знамениты копчёными мясными изделиями и сыром. Жители регионов часто употребляют в пищу баранину, в более приближённых к побережью областях — рыбу и морепродукты.
Peperoncino, небольшой, но очень острый перец чили происходит из региона Абруццо.

Базиликата 
Базиликата располагается в «подъёме» итальянского «сапога» и обладает самым гористым ландшафтом из всех регионов (две трети территории заняты горами), что затрудняет развитие сельского хозяйства. Кухня Базиликаты включает в себя в основном сытные блюда: наваристые супы, блюда из говядины, копчёности. Из Базиликаты происходит сыр проволоне. Популярный ингредиент традиционной луканской кухни — хрен. Например, с ним готовят омлет рафаната.

Калабрия 

«Носок сапога» Калабрия омывается с трёх сторон морями и лишь на севере граничит с горными массивами. Калабрийская кухня основана на блюдах из рыбы и морепродуктов, широко распространены блюда из тунца и меч-рыбы. Помимо этого в регионе произрастает большое количество овощей и фруктов, в первую очередь апельсины, оливки, лимоны и баклажаны. На десерт подают блюда, распространённые в соседних странах к югу от Калабрии — из инжира, мёда и миндаля.

Кампания 
Из столицы региона Кампании — Неаполя — происходит не только ныне распространённое во всём мире блюдо — пицца, но и вяленые томаты. Популярны блюда из рыбы и морепродуктов, в районе Неаполя подают также сытные похлёбки с большим количеством приправ и чеснока, в качестве десерта — кондитерские изделия местного производства и фруктовые десерты. Остров Капри, который входит в состав данного региона, является местом происхождения популярного итальянского шоколадного торта Капрезе, а также одноимённой закуски или салата Капрезе, из помидор, моцареллы и базилика.

Эмилия-Романья 

Регион Эмилия-Романья является родиной пармезана, пармской ветчины, мясного деликатеса , колбасы мортаделла, бальзамического уксуса и всевозможных видов паст (при этом ошибочно полагать, что в том числе есть пресловутые Spaghetti alla Bolognese, так как традиционно для пасты с мясным соусом болоньезе используются не спагетти, а тальятелле (длинная плоская лапша) или короткие виды пасты, например, пассателли). 
Довольно часто используются сливочное масло, сливки и другие молочные продукты. 

В средневековой столице региона — Болонье — находятся лучшие рестораны Италии. 
В Модене на Новый год популярно блюдо дзампоне — фаршированные свиные ноги. В Романье уже много веков выпекают лепёшку пьядину и наполняют её различными начинками, что делает её похожей на пиццу.

Лацио 
Столицей Лацио и всей Италии является Рим, где находятся одни из самых лучших ресторанов и многие знаменитые кафе, специализирующиеся на продаже мороженого. Для кухни региона типично широкое употребление баранины и телятины (например, шницель сальтимбокка), а также упрощённое приготовление блюд из высококачественных продуктов. Одним из типичных блюд Лацио является суппли (supplì), представляющие собой фритированные шарики из ризотто с начинкой из горячего расплавившегося сыра моццарелла.

Ломбардия 

Ломбардия, граничащая со Швейцарией, является одним из наиболее богатых регионов не только Италии, но и всей Европы. В юго-западной части Ломбардии почва очень плодородная, здесь разбиты большие рисовые и кукурузные плантации. Из Ломбардии происходят такие блюда, как ризотто по-милански и полента. Ломбардия является также родиной панеттоне, ликёров кампари и амаретто и сыров маскарпоне, грана падано и горгонзола. Популярны мясные блюда, тушёные в вине, например, оссобуко, и разновидности пасты с начинкой: равиоли, тортеллони.

Лигурия 
В приморском регионе Лигурия популярны блюда из рыбы и морепродуктов. Портовый город Генуя был одним из первых городов, куда начали поставлять специи из Азии, и до сих пор там любят пикантные приправы. Лигурийцы выращивают самый лучший базилик в стране, а знаменитый соус песто исходит именно из Лигурии, как и чесночный соус альята. На Пасху, и не только, в Лигурии, особенно в Генуе, пекут знаменитый пирог паскуалина.

Марке 
Кухня Марке богата блюдами из даров моря и дичи, которую добывают в горах. Основными продуктами жителей Марке являются также паста, свинина и оливки. В регионе известно большое количество методов приготовления блюд.

Пьемонт 

Пьемонт граничит с Францией и Швейцарией, поэтому кухня переняла некоторые традиции кухонь этих стран. Подобно кухне Ломбардии, с которой Пьемонт обладает схожим ландшафтом, для кухни Пьемонта характерны блюда из риса, полента и ньокки. В плодородной Паданской долине пьемонтцы занимаются виноделием, к примеру, Барбареско производят именно здесь. Считается, что в Пьемонте выращивают лучшие лук и чеснок, а также белые трюфели. Одним из популярных блюд является вителло тоннато. Пьемонт является родиной одного из итальянских десертов — панна-котта.

Апулия 
Помимо популярных в Апулии блюд из рыбы и морепродуктов (особо популярны устрицы и мидии), в регионе выращивают превосходные оливки, овощи, фрукты и зелень. Апулийским фирменным блюдом является закрытая пицца кальцоне, из традиционных видов макаронных изделий можно выделить орекьетте.

Сардиния 

Центральная роль в кухне Сардинии досталась тунцу, угрю, омару и другим дарам моря. Традиционным для праздников блюдом является молодой поросёнок, зажаренный на вертеле. Сардинская кухня славится своими десертами, многие из которых состоят из мёда, орехов и фруктов. Pecorino sardo — одна из разновидностей пекорино.

Сицилия 

Остров Сицилия на протяжении веков находилась под господством различных культур, поэтому кухня сочетает в себе элементы итальянской, испанской, арабской и греческой кухонь. От этих кухонь сицилийская кухня переняла любовь к специям (мускатный орех, гвоздика, корица), а также к «экзотическим» фруктам и овощам (дыня, абрикосы, цитрусовые, сладкий перец). Кухню Сицилии можно в общих чертах описать тремя словами: pasta, pesce e pasticceria, то есть, паста, рыба и сладости.

Трентино-Альто-Адидже 
Большое влияние на кухню Трентино-Альто-Адидже оказала соседняя австрийская кухня. Традиционными блюдами являются копчёные колбаски и кнёдли. Также в регионе занимаются виноделием.

Тоскана 

Плодородные земли Тосканы дают превосходные овощи и фрукты, а также пастбища для разведения скота. Популярны блюда из свинины, говядины и дичи. Среди тосканских блюд получили известность флорентийский бифштекс, каччукко, кростини, риболлита, панцанелла и др. Во Флоренции популярно блюдо из сычуга Лампредотто.

Умбрия 
В Умбрии предпочитают свинину, баранину, дичь и речную рыбу, приготовленные очень простым способом. Умбрия поставляет чёрные трюфели и оливковое масло высокого качества. К типичным блюдам относится imbrecciata — сытная густая похлёбка из нута, чечевицы и зелёных бобов.

Венеция и Фриули-Венеция-Джулия 

В области Венеция и соседнем Фриули популярны блюда из морепродуктов и рыбы, а также полента и ризотто.
Фирменным блюдом можно назвать risi e bisi (рис с горохом).

Здесь производят до 20 % всех итальянских вин.

Примечания

Литература 
 
 
 Евдокимова Юлия. «Нежная магия Тосканы» — 2019, Эксмо, Бомбора. 978-5-04-095984-6 (на Google books )
 Capatti, Alberto and Montanari, Massimo. Italian Cuisine: a Cultural History — New York: Columbia University Press, 2003. ISBN 0-231-12232-2
  The Concise Gastronomy of Italy — USA: Barnes and Noble Books, 2004. ISBN 1-86205-662-5
 Dickie, John, Delizia! The Epic History of Italians and Their Food — New York, 2008
 Evans, Matthew; Cossi, Gabriella; D’Onghia, Peter, World Food Italy — CA: Lonely Planet Publications Pty Ltd, 2000. ISBN 1-86450-022-0
 Faccioli, Emilio. L’Arte della Cucina in Italia — Milano: Einaudi, 1987 (in Italian).
 . Essentials of Classic Italian Cooking — Alfred A. Knopf (October 27, 1992), hardcover, 704 pages, ISBN 978-0394584041
 Koplan, Steven; Smith, Brian H.; Weiss, Michael A.; Exploring Wine, New York: Van Nostrand Reinhold, 1996. ISBN 0-471-35295-0
 Piras, Claudia and Medagliani, Eugenio. Culinaria Italy — Cologne: Könemann Verlagsgesellschaft mbh, 2000. ISBN 3-8290-2901-2
  (2007). The Oxford Companion to Italian Food — Oxford University Press. ISBN 978-0-19-860617-8
  The longest and most extensive Italian cookbook with over 2000 recipes, including background information regarding each recipe.
 Thoms, Ulrike. From Migrant Food to Lifestyle Cooking: The Career of Italian Cuisine in Europe — , Mainz: , 2011

Ссылки 
 From Migrant Food to Lifestyle Cooking: The Career of Italian Cuisine in Europe // EGO — European History Online, Майнц: Institute of European History, mai 2011
 cucinaitaliana.ru — Итальянская кухня в России

Итальянцы